Nong Han (în ) este un district (Amphoe) din provincia Udon Thani, Thailanda, cu o populație de 114.982 de locuitori și o suprafață de 708,119 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 161 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Phibun Rak și Ku Kaeo.

Referințe 

Amphoe în provincia Udon Thani